Miejscowości w USA:
 Hatley – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Monroe
 Hatley – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
W Wielkiej Brytanii:
 Hatley – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)